Technische school kan verwijzen naar:

Schooltypen

België 

Technisch secundair onderwijs (tso), diverse schooltypen in Vlaanderen

Nederland 
 Ambachtsschool, voorganger van de lts; voormalig schooltype in Nederland, aansluitend op de lagere school
 Lagere technische school (lts), voormalig schooltype in Nederland, aansluitend op de lagere school
Middelbare technische school, voormalig schooltype in Nederland, beroepsgerichte voortzetting van middelbaar onderwijs
 Hogere technische school, voormalig schooltype in Nederland, aansluitend op het middelbaar onderwijs

Sovjet-Unie en Rusland 
 Beroepstechnische school, schooltype in de Sovjet-Unie en Rusland

Scholen 
 Technische Universiteit Delft

 Technische School (Dordrecht)